Znák je pojem, ki ima več pomenov:

 nekaj vidnega ali slišnega, kar nas opozori na nekaj,
 grafični znak ali simbol,
 bolezenski znaki v medicini,
astrološki  znak v astrologiji (Riba, Vodnar, Dvojčka, ...),
 prometni znak,
 znak - podatkovni tip v programiranju

Znanstvena veda, ki proučuje znake, se imenuje semiotika.

Zunanje povezave